Shatkhira kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Satkhira, ort, Khulna, 
 Satkhira Sadar Upazila, underdistrikt, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar